Ahma staat voor een tweetal plaatsaanduidingen in het noorden van Zweden, die geen directe verbinding met elkaar hebben.

Binnen de gemeente Pajala:
Ahmabeek
Ahmaberg
Ahmabergrug
Ahmaheuvel
Ahmameer
Ahmarivier
Ahmavallei

Binnen de gemeente Kiruna:
Ahmameren
Ahmarivier